Loges peut se référer :
 au toponyme , en France.
 au pluriel du mot .

Patronyme

 Maurice Marie Louis Hilaire Dodard des Loges (1883-1967), général français.

Voir également 
Un site dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en France, connu pour :
 le ,
 la Fête des Loges.

Homonymie